

Cinema e televisione 
 The Third Eye – film del 1920 diretto da James W. Horne
 The Third Eye – film del 1929 diretto da Maclean Rogers
 The Third Eye – film del 2007 diretto da Leah Walker
 The Third Eye – serial statunitense
 The Third Eye – serie televisiva statunitense

Altro 
 The Third Eye – romanzo di Lois Duncan del 1984
 The Third Eye – album dei Cherry Filter del 2003

Pagine correlate 
 Third Eye